Alyssum samborense  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alyssum samborense descrita por Kušan es el Alyssum montanum subsp. pluscanescens de (Raim. ex Jos.Baumgartner) D.Trpin
Alyssum samborense descrita por Kuaan es el Alyssum montanum de L.

Referencias